

Кизилкая — гора у Кримських горах

Кизилкая — гора у системі Великий Кавказ
 Кизилкая — гора у системі Великий Кавказ, на кордоні з Росією
 Кизилкая — село у Кельбаджарському районі

Кизилкая — гора, найвища вершина гірського хребта Аладаглар.

Див. також 
 Кизил-Кая